Název Kamenička má několik sídel:

 1. Kamenička (Bílá Voda) – ves, část obce Bílá Voda v okrese Jeseník
 2. Kamenička (Kamenice) – ves, část městyse Kamenice v okrese Jihlava
 3. Kamenička (Děčín) (dříve Steinbach) – osada v části Děčín XXXIV-Chlum města Děčín v okrese Děčín 

… nebo také několik vodních toků:

 Kamenička (přítok Chomutovky) – potok se stejnojmennou nádrží v okrese Chomutov
 Kamenička (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Děčín
 Kamenička (přítok Hraničního potoka) – levostranný přítok Hraničního potoka v okrese Pelhřimov
 Kamenička (přítok Jihlavy) – pravostranný přítok Jihlavy v okrese Jihlava

… nebo přehrada:
 8. Vodní nádrž Kamenička – přehrada na potoce Kamenička

Související články 
 Kameničky (rozcestník)

Externí odkazy